Неволинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Пермский край 
 Неволинское сельское поселение — входит в Кунгурский район

Тюменская область
 Неволинское сельское поселение — входит в Ишимский район